Волчковский район:

 Волчковский район — в РСФСР.
 Волчковский район — в УССР.